Rated R (álbum de Queens of the Stone Age) - de 2000
 Rated R (álbum de Rihanna) - de 2009

Desambiguação